2 miejscowości w Polsce: 
 Gusin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie 
 Gusin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory